El Torneig de Kitzbühel 2015, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2015, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'agost de 2015 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
ATP World Tour 2015